Мировая серия 1979 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1979 года. Победителем стала команда «Питтсбург Пайрэтс», обыгравшая «Балтимор Ориолс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 10 октября 1979 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #2 
 Дата: 11 октября 1979 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #3 
 Дата: 12 октября 1979 года
 Стадион: Three Rivers Stadium

Игра #4 
 Дата: 13 октября 1979 года
 Стадион: Three Rivers Stadium

Игра #5 
 Дата: 14 октября 1979 года
 Стадион: Three Rivers Stadium

Игра #6 
 Дата: 16 октября 1979 года
 Стадион: Memorial Stadium

Игра #7 
 Дата: 17 октября 1979 года
 Стадион: Memorial Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1979
 Финальная серия Национальной лиги 1979

Ссылки 
 Мировая серия 1979 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1979 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1979
Спортивные соревнования в Балтиморе
Спортивные соревнования в Питтсбурге